Le terme lésion peut désigner  :
 Lésion, partie d'un organe se trouvant dans un état anormal. Par exemple, on parle de lésion cérébrale pour désigner une zone du cerveau endommagée par un accident vasculaire cérébral.
 Lésion, préjudice subi par l'une des parties dans un contrat ou dans un partage.

Homonymie